Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Bisping − polski ziemianin, żołnierz, polityk, senator 
 Michael Bisping − brytyjski zawodnik mieszanych sztuk walki